Ballerine peut désigner :
 une danseuse de ballet ;
 une paire de chaussures, les ballerines.
 Ballerine, film italien de Gustav Machatý sorti en 1936.